Ljungs kyrka kan syfta på:

Ljungs kyrka, Bohuslän – en kyrkobyggnad i Ljungskile i Bohuslän
Ljungs kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Ljung, Ljungs socken, Vreta klosters församling i Östergötland